Кристал Арена — многоцелевой стадион, который располагается в городе Генк, Бельгия. В настоящее время он используется в основном для футбольных матчей и является домашним стадионом футбольного клуба «Генк». Стадион вмещает в себя 25 000 человек (4 200 мест являются стоячими), он был построен в 1999 году. Футбольный клуб «К. Беринген-Хёсден-Зольдер» отыграл на этом стадионе в сезоне 2003-04 в высшем бельгийском дивизионе. После вылета клуба в дивизион пониже, он тут же переехал на стадион Мийнштадион в город Беринген. Посещаемость арены варьируется от 20 000 до 22 000 человек, которые посещают её каждые две недели.

Перед началом сезона 2007-08, эта арена носила название «хет Фениксштадион». Тем не менее, в 2007 году «Генк» подписывает соглашение с пивоварней Алькен-Маес и на целых пять лет отдаёт название стадиона в аренду этой пивоварне.

Футбольная сборная Бельгии сыграла на этом стадионе два матча. Первым матчем стала товарищеская игра против сборной Словении. А вторым матчем стала отборочная игра к Чемпионату мира 2010, в которой бельгийцы проиграли сборной команде Боснии и Герцеговины со счётом 2:4.

Примечания

Ссылки 
 Stadium information
 krcgenk.be: Offizielle Homepage KRC Genk (нидерландский, английский, французский)
 groundhopping.de: Besucherbericht von 2004
 euro.stades.ch: Seite mit vielen Bildern von 2006 (французский)
 youtube.com: Video vom Stadion
 soke2.de: Seite mit mehreren Stadionbildern

Футбольные стадионы Бельгии
Многофункциональные стадионы
ФК «Генк»